Nanai (taal) - Toengoezische taal, die gesproken wordt in Siberisch Rusland
 Nanai (volk)
 Ni nanai - nummer van Trio Hellenique
 László Nánai - Hongaars voetballer
 Francis Nanai - wedstrijdduiker uit Polynesië
 Heka Nanai - Australisch rugbyspeler
 Tim Nanai-Williams - Nieuw-Zeelands rugbyspeler